Fabio Di Giannantonio (Róma, 1998. október 10.) olasz motorversenyző, a MotoGP-ben versenyez a Gresini Racing MotoGP csapat színeiben.

Pályafutása
2009-ben junior minimoto Európa-bajnok lett, 2010-ben megnyerte a Honda HIRP 100 cm³-es bajnokságot, 2012-ben pedig az olasz 250 cm³-es PreGP címet. 2013-ban 10. lett az olasz gyorsasági bajnokságban a Moto3-as bajnokságban. 2014-ben 8., majd a következő évben két győzelmet szerzett és Marco Bezzecchi mögött a tabella 2. helyezettje lett. 2014-ben mutatkozott be a Red Bull Rookies Cup-ban egy összetett 8. hellyel, majd 2015-ben három győzelmet és további négy dobogót szerzett, ezzel a 2. helyen zárta a szezont.

2015-ben debütált a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában a Gresini Racing csapattal a szezonzáró valenciai nagydíjon egy Hondával, a sérült Andrea Locatellit helyettesítette. 2016-ra egész éves szerződést írt alá a csapattal. Az olasz nagydíjon a második helyen ért célba és ezzel megszerezte első pontjait. Hollandiában és Csehországban ismét a dobogón végzett. A szezont a tabella 6. helyén zárta 134 ponttal. 2017-ben 5., majd 2018-ban 2. lett a bajnokságban. 2019 és 2020-ban a Speed Up csapatnál versenyzett a Moto2-es kategóriában. 2021-ben maradt a géposztályban, de már a Gresini színeiben.

2022-ben a királykategóriába lépett fel csapatával, ahol Enea Bastianini lett a csapattársa. Az olasz nagydíjon megszerezte első MotoGP-s pole-pozícióját.

Eredményei

Statisztika 

* A szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

1998-ban született személyek
Olasz motorversenyzők
Rómaiak
A MotoGP versenyzői
Élő személyek